Fernando Carlos de Austria-Este es el nombre de distintos príncipes de la casa de Austria, de la rama Austria-Este, soberanos del ducado de Módena:

 el archiduque Fernando Carlos José de Austria-Este, y
 el archiduque Fernando Carlos Víctor de Austria-Este, sobrino del anterior.